Pittet ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Pittet (1809–1864), Schweizer Politiker
 Didier Pittet (* 1957), Schweizer Arzt, Infektiologe und Epidemiologe
 Léon Pittet (1806–1858), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg
 Michel Pittet (* 1941), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg